Абжолтовский — польская фамилия.

Известные носители 
 Абжолтовский, Николай Адольфович (1862—1919) — российский военный деятель, участник Белого движения.
 Абжолтовский, Сергей Николаевич (1890—1939) — российский и польский военный деятель.